Radical fue una banda de Metal uruguaya, fundada en el 2004 por Gabriel Brikman el exguitarrista de la legendaria banda Chopper (banda). Actualmente se encuentra en estado de inactividad.  Luego del show del sábado 2 de junio de 2018 en Bluzz Live (Montevideo), Álvaro De León (batería) abandona la banda y Gabriel Brikman toma la decisión de no hacer nada más por ella, pero no la disuelve formalmente, ni se tiene constancia de la renuncia de los otros integrantes.

Historia 
En el año 2004, Gabriel Brikman forma RADICAL luego de su pasaje por la legendaria banda Chopper . Inmediatamente se integra Rodrigo Costas y comienzan a planificar el proyecto "Radio". En menos de un año se graba "Radio", álbum que contiene 5 versiones y un remix de artistas del rock nacional del siglo anterior. Producido por Gabriel Brikman en los Estudios Arizona en septiembre de 2005 y editado por el sello propio Pentagram Records “Radio” es reconocido como mejor álbum de heavy metal de 2005 en los Premios Graffiti 2006 al rock uruguayo.

Durante el primer semestre del 2006, RADICAL pre-produce su nuevo trabajo. Las grabaciones se realizan entre julio y setiembre en Arizona Roads (Montevideo) y sale a la venta el 8 de diciembre de ese mismo año. "Perfecto Infierno" es editado oficialmente por la banda nuevamente a través de Pentagram Records, licenciando la edición para Uruguay a Extreme Zone Records en exclusiva. El álbum logra captar la atención del público afín al género y de la prensa.

"Perfecto Infierno" contiene 14 canciones que demuestran la evolución de RADICAL, y marca un nuevo umbral en sonido del metal en Uruguay, amalgamando los géneros más clásicos con el hardcore, el thrash y lo más extremo y "radical".
De este álbum hay temas que se han convertido en clásicos, como el homónimo "Radical", "Pelea", "Pachamama", "Chupando Lata" o "10 Minutos de Impunidad", incluido en el film uruguayo "Gigante", premiado en el Festival de Berlín 2009.
En 2007 RADICAL obtiene su segundo premio Premio Graffiti al rock uruguayo en la categoría mejor álbum heavy metal por su trabajo "Perfecto Infierno". En julio de este año (2007), Leonardo Rodríguez (ex Chopper) se une en batería y la banda se embarca en el Uruguay Metal Tour IIa Era, iniciando la gira de promoción del género.
En el 2009, RADICAL integra a Nicolás Barreiro en bajo, consolidando el sonido y la línea estética que la banda se trazó desde sus inicios.
En el 2011 la banda presenta su primer videoclip "Sin Control", el cual sorprende por su nivel y su contundencia. La brillante realización de Rodolfo Sayagués (director/cámara) y Juan Tambolini (editor) capturan el verdadero espíritu de RADICAL: directo, simple y demoledor.

El año 2012 será recordado como el año de despegue de RADICAL. Luego de una fulminante presentación con la banda de superstars Hail ! (Kisser, Lomenzo, Bostaph, Owens), RADICAL se embarcó en una gira permanente que la ha llevado por diferentes puntos del país (Florida, Pan de Azúcar, Montevideo, Juan Lacaze) y a concretar su primer tour internacional por Brasil y de regreso a Uruguay (Metal Rebellion Tour), junto a los paulistas de Red Front. La excelente recepción por parte del público, bandas y prensa brasileña le ha permitido a RADICAL trazar una estrategia de retorno a suelo norteño para el 2013, así como su llegada a la Argentina, prevista para marzo del 2013.

El sonido y la actitud en vivo

RADICAL es una banda visceral, fermental que disfruta haciendo música. En reiteradas ocasiones sus integrantes han mostrado su posición de volver a las raíces de la música que los ha formado como músicos, sin actitudes posers o condecendientes. 
Herederos de un legado de bandas de muchísima actitud como Chopper, Amables Donantes, Motosierra, La Tabaré, RADICAL es consecuente con el nombre de la banda, tanto en sus composiciones, como en su sonido y su actitud en vivo. Cada show es un todo furioso, demoledor que le haga tributo al nombre de la banda y al compromiso por la música, el tiempo y la realidad en que viven. 
Su compromiso se resume en una palabra que se ha vuelto el santo y seña de la banda "GRITA !".
Shows

RADICAL compartió escenario con bandas internacionales como: Ratos de Porao, GBH, Sepultura, Destruction, Granada, Angorya, Hail (All Stars tribute) Red Front, Cruscifire, Locomotiva 77, Machinage, Command6, HellLight, Chemical, Rhevan, Rata Blanca, Horcas, Luctiferu, A Sorrowful Dream entre otras. También compartió con bandas locales como Reytoro, Herrumbre, Walpurgis, Austera Existencia, Sentencia, Catástrofe, Arson, Wizard, Zenith, Growl, Raíces Muertas, Territory, Nítrica, Tol Sirion, Mataojo, Camorra, Path, Sagrario, Malme, Ceibo entre otras, y esta lista se va ampliando en cada show de la banda.
Tal como reza algún eslogan que la banda utiliza … "Mucho por contar, más para hacer".

Discografía 
 Radio (2005)
 Perfecto Infierno (2006)
 Sobrevivientes (EP) (2014)
 Autores en Vivo / Testimonio en Audio (2016)

Premios 
 Premio Graffiti 2006 mejor álbum de heavy metal
 Premio Graffiti 2007 mejor álbum de heavy metal

Grupos de heavy metal de Uruguay